Platon (427-347 p.n.e.) – starożytny grecki filozof
 Platon (imię) – imię męskie
 Platon (krater księżycowy) – krater na Księżycu
 Platon – król greko-baktryjski ok. 145-140 p.n.e.
 Płaton Zubow (1767-1822) – polityk rosyjski, faworyt Katarzyny II

 Platon – egzarcha Rawenny w latach 645-649
 Platon – metropolita Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Platon – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Platon – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Platon – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Platon – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Platon – rosyjski biskup prawosławny
 Platon – rosyjski biskup prawosławny
 Platon – serbski biskup prawosławny, święty męczennik prawosławny
 Platon – serbski biskup prawosławny
 Platon – metropolita Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego